David Teniers el Vell (1582–1649) Pintor i pare del també pintor David Teniers el Jove.
 David Teniers el Jove (Anvers 1610 – Brussel·les 1690) Pintor i gravador, fill del també pintor David Teniers II o David Teniers el Vell.